Juan, Delfín de Francia y duque de Turena (31 de agosto de 1398 - 5 de abril de 1417) fue el cuarto hijo y noveno niño de Carlos VI de Francia e Isabel de Baviera-Ingolstadt. Nació en París. 

En 1406 se casó con Jacqueline, heredera del condado de Henao, Holanda, Selandia y Frisia.

Después de su matrimonio con Jacqueline, fue llevado al castillo de Le Quesnoy en Henao, en la corte de su suegra, Margarita de Baviera. Este arreglo se hizo entre el padre de él y su suegro para ponerlo seguro a salvo lejos de la tumultuosa corte de París, así como para hacer que tomara conocimiento con las tierras que gobernaría como esposo de Jacqueline después de que muriera el padre de ella.

Después de la muerte de su hermano mayor, Luis en diciembre de 1415, se convirtió en el siguiente Delfín de Francia.

Murió el 5 de abril de 1417 a los dieciocho años de edad. Lo que causó su muerte, exactamente, es algo que se desconoce. Para algunos, murió de las consecuencias de un absceso en la cabeza, mientras que otras fuentes sugieren que había sido envenenado. Fue enterrado en la abadía de Saint-Corneille de Compiègne. Su hermano menor, Carlos se convirtió en Delfín y, con el tiempo, llegaría a rey.

Ascendencia

Referencias 

Delfines de Vienne de la casa de Valois (Francia)
Duques de Berry (casa de Valois)
Juan
Condes de Poitiers
Nobles de Francia del siglo XV
Condes de Ponthieu
Nacidos en París